

Personaggi

 Apollinare – prefetto del pretorio in Gallia, nonno del poeta
 Gaio Sollio Sidonio Apollinare – poeta del V secolo
 Apollinare – figlio del poeta

Santi
 Apollinare di Ravenna – fondatore della Chiesa di Ravenna, vissuto tra I e II secolo e ricordato il 20 luglio
 Apollinare di Laodicea – vescovo di Gerapoli in Frigia, vissuto nel IV secolo e ricordato l'8 gennaio
 Apollinare abate – (di Montecassino), ricordato il 27 novembre
 Apollinare di Valence – vescovo, commemorato nel Martirologio Romano il 5 ottobre

Altro 
 Apollinare – nome proprio di persona maschile
 Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare, centro di studi accademicamente collegato alla Pontificia Università della Santa Croce